Регинфрид (погиб в 814) — король Ютландии в 812—813 годах, правивший вместе с братом, Харальдом Клаком. Принадлежал к династии Скьёльдунгов, предположительно был племянником Харальда Боезуба. Унаследовал корону после гибели в бою старшего брата, Ануло. В 813 году Регинфрид и Харальд Клак подтвердили мирный договор с Франкской империей. В том же году их изгнали из Ютландии сыновья Гудфреда, одного из предыдущих королей, получившие поддержку шведских викингов. В 814 году братья вернулись с войском, но в сражении были разбиты, а Регинфрид погиб. По альтернативной версии, Регинфрид был изгнан из Дании не сыновьями Гудфреда, а братом, и после этого начал пиратствовать.

Примечания 

Скьёльдунги
Короли Дании
Правители Европы IX века
Монархи, погибшие в бою
Персоналии Дании IX века